Le FD Mediagroep (également abrégé en FDMG) est un groupe de médias néerlandais, détenu en grande partie par HAL Investments, qui participe à l'entreprise depuis 1997. Depuis janvier 2010, HAL détient 98,25 % des actions, après avoir repris les actions de Willem Sijthoff.  

Les 1,75 % d'actions restantes sont restées entre les mains de la direction de FD Mediagroep.

FD Mediagroep est le leader des médias néerlandais dans le domaine financier et économique.

Notes et références 

Groupe de médias